Томирис (значения):

 Томирис — царица массагетов.
 Томирис — дневная бабочка из семейства белянок.
 «Томирис» — футбольный клуб Казахстана.
 «Томирис» — фильм 2019 года, снятый в Казахстане.
 (590) Томирис — астероид главного пояса.

См. также 
 Томире
 Томир